Wenjing bezeichnet:

 Wenjing (Jingdong) (文井镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Wenjing (Pengxi) (文井镇), Großgemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenjing (Xinjin) (文井乡), Gemeinde im Kreis Xinjin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenjing (Buji) (文景社区), Einwohnergemeinschaft im Straßenviertel Buji der Stadt Shenzhen in der chinesischen Provinz Guangdong